Alfred Schmidt (1858–1938) dán illusztrátor, festőművész
Alfred Schmidt (1898–1972) olimpiai ezüstérmes észt súlyemelő
Alfred Schmidt (1931–2012) német filozófus és szociológus
Alfred Schmidt (1935–2016) nyugatnémet válogatott német labdarúgó, edző
Alfred Schmidt (1957) mexikói vízilabdázó, olimpikon